Эскадрон

 Эскадрон — тактическая и административная единица, подразделение в кавалерии.
 Эскадрон — польский художественный фильм 1992 года режиссёра Юлиуша Махульского.
 "Эскадрон" - одна из самых известных песен российского певца и композитора, Народного артиста России Олега Михайловича Газманова.

См. также 
 Эскадрон гусар
 Эскадрон гусар летучих
 Эскадрон Дымов
 Эскадрон "Москито"
 Эскадрон 633
 Эскадрон 731 (фильм)
 Эскадроны смерти